Die Abkürzung IEN steht für:

 Internet Experiment Note;
 Internet Engineering Note;
 Initiative Europäischer Netzbetreiber;
 Industrie Elektronik Nord GmbH, ein Elektronikdienstleister;
 Flughafencode von Now Shahr, Iran.
 Intraepitheliale Neoplasie

IEN